De Marathon voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 op het stratenparcours in Londen vond plaats op 12 augustus 2012.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslag 

Mannen 42000
Marathon in 2012